La bufera – film del 1911 diretto da Alberto Carlo Lolli 
La bufera – film del 1913 diretto da Baldassarre Negroni 
La bufera (After the Storm) – film del 1928 diretto da George B. Seitz
La bufera – miniserie televisiva diretta da Edmo Fenoglio (1975)
La bufera e altro – silloge poetica di Eugenio Montale